«Цінні соснові насадження»  — парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва, втрачений об'єкт природно-заповідного фонду України.

Розташування 
Існував у кварталі 43 Михайлівського лісництва Канівського ГЛМС Черкаської області.

Пам'ятка 
Оголошений рішенням Черкаського облвиконкому № 288 від 13 травня 1975. Зазначена причина створення: «цінне соснове насадження 1 групи віком 110 років. Тип лісу В2. На ділянці — релікт флори — вовче лико».

Площа — 29 га.

Скасування 
Рішенням Черкаської обласної ради № 354 від 21 листопада 1984 «Про мережу територій і об'єктів природно-заповідного фонду області» парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва скасований. Скасування статусу відбулось із зазначенням причини «Ділянка зрубана у відповідності з планом організації лісового господарства»..

Примітки 

Втрачені природоохоронні території (до 2000-х)
Втрачені природоохоронні території Черкаської області